Sara Sorribes Tormo era la campionessa in carica, ma è stata sconfitta da Marie Bouzková nei quarti di finale.

In finale Sloane Stephens ha sconfitto Marie Bouzková con il punteggio di 7-5, 1-6, 6-2.

Teste di serie 

  Emma Raducanu (primo turno, ritirata)
  Madison Keys (primo turno)
  Sara Sorribes Tormo (quarti di finale)
  Camila Osorio (quarti di finale)

  Nuria Párrizas Díaz (primo turno) 
  Sloane Stephens (Campionessa) 
  Misaki Doi (primo turno) 
  Zheng Qinwen (primo turno)

Wildcard 

  Caty McNally (primo turno)
  Katie Volynets (primo turno)

  Renata Zarazúa (primo turno)

Protect Ranking 

  Dar'ja Saville (quarti di finale)

Qualificate 

  Hailey Baptiste (secondo turno)
  Lucia Bronzetti (secondo turno)
  Caroline Dolehide (secondo turno)

  Brenda Fruhvirtová (primo turno) 
  Viktória Kužmová (primo turno) 
  Rebeka Masarova (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Zapopan 2022